La liste des pays par population classe les pays du monde selon leur nombre d'habitants. Les données sont celles des estimations et projections de la population mondiale (World population prospect) publiée en  par la division de la population du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat des Nations unies. Sont indiquées l'estimation de la population passée la plus récente () et projection de population à la date la plus proche du présent ().

Certains territoires non souverains sont indiqués, en italique : les territoires habités de la France d'outre-mer (y compris les DROM), les territoires britanniques d'outre-mer habités et les dépendances de la Couronne, les territoires des États-Unis, les pays constitutifs non métropolitains du royaume des Pays-Bas et du royaume de Danemark, les Pays-Bas caribéens, les régions administratives spéciales de Chine et Tokelau (territoire dépendant de la Nouvelle-Zélande). Ils ne sont ici pas comptés dans la population de l'État souverain dont ils dépendent. La population de certains États non reconnus internationalement est comptée avec celle du pays dont ils font partie selon l'ONU.

Classement par population totale

Notes et références

Notes

Références

Article connexe 
 Population mondiale

Liste de pays
Population
Liste des pays par population par année